Diploderma — рід ящірок родини Agamidae. Види Diploderma поширені в М'янмі, Китаї, В'єтнамі, Тайвані та Японії. Більшість видів зустрічаються в Китаї, включаючи багатьох ендеміків.

Види 
Такі 36 видів визнані дійсними:

Примітки 

Роди плазунів
Агамові